All Systems Go steht für
 All Systems Go (Album), ein Album der US-Band Vinnie Vincent Invasion (1998)
 All Systems Go (Band), eine kanadische Punkband